Tamini ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Tamini (1919–1993), Schweizer Fußballspieler 
 Jean-Emile Tamini (1872–1942), Schweizer Priester, Seelsorger und Historiker im Wallis
 Otto Tamini (1880–nach 1914), deutsch-italienischer Opernsänger (Tenor)